El topónimo Pacios puede hacer referencia a las siguientes localidades de la provincia de Lugo, Galicia, España:

 Pacios (Baralla), parroquia civil del municipio de Baralla.
 Pacios (Begonte), parroquia civil del municipio de Begonte.
 Pacios (Castro de Rey), parroquia civil del municipio de Castro de Rey.
 Pacios (Chavaga), aldea española de la parroquia de Chavaga, del municipio de Monforte de Lemos.
 Pacios (Fonsagrada), parroquia civil del municipio de Fonsagrada. 
 Pacios (Friol), parroquia civil del municipio de Friol.
 Pacios (Incio), parroquia civil del municipio de Incio.
 Pacios (Piedrafita), parroquia civil del municipio de Piedrafita.